

Cinema 
 Back to Life – film del 1913 diretto da Allan Dwan
 Back to Life – film del 1913 prodotto dalla Pyramid Film Company

Musica 
 Back to Life – album di Fred Frith del 2008
 Back to Life – album di Sandra del 2009
 Back to Life – singolo di Hailee Steinfeld del 2018